Григорій Сковорода, марка, 2022 — поштова марка випущена 22 вересня 2022 року до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Тираж – 500 тисяч примірників.

Опис 
Поштовий блок складається з двох марок. На одній марці зображений малюнок Сковороди – фонтан «Нерівна всім рівність». Зображення цього фонтану є також на сучасних банкнотах номіналом 500 гривень. А раніше цей малюнок був нанесений на 500-гривневі банкноти УНР, що були в обігу в 1918-1920 роках. На другій марці блоку зображений сам Григорій Сковорода у повний зріст. На полях блоку факсиміле філософа та зображення янголів.

До поштового блоку випущено конверт «Національний літературно-меморіальний музей ім. Григорія Сковороди. Перший день».

Випуск марки – благодійний. Зібрані в такий спосіб доброчинні внески будуть спрямовані Укрпоштою на відбудову літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди.

Автори 
Ескіз марки створили Сергій і Олександр Харуки.

Посилання 
Укрпошта презентує благодійний поштовий випуск до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Григорій Сковорода
Поштові марки України